Каролина Возняцки — победительница турнира.

Общая информация 
Женский одиночный турнир собрал 19 представительниц Топ-20 мирового рейтинга. Прошлогодняя чемпионка Серена Уильямс не защищала турнир в связи с рождением дочери. Возглавила посев № 1 в мировом рейтинге Симона Халеп, а вторая ракетка мира Каролина Возняцки была посеяна под вторым номером. 

Две главные фаворитки сыграли уверенно. У Халеп было на турнире два сложных матча. В третьем раунде она победила американку Лорен Дэвис, потратив на это 48 геймов (15-13 счёт в третьем сете) и повторив по этому показателю рекорд турнира, установленный в 1996 году. Пройдя в полуфинал, Халеп сыграла с победительницей турнира 2016 года Анжеликой Кербер и выиграла в напряженной борьбе, взяв третий сет при счёте 9-7. Возняцки в своём полуфинале победила главную неожиданность розыгрыша бельгийку Элизе Мертенс. В итоге Халеп и Возняцки, которые ещё ни разу не побеждали на Большом шлеме, встретились в финале. Победу смогла одержать Каролина Возняцки, которая стала первой в истории представительницей Дании, взявшей Большой шлем в одиночном разряде.

Представительница Украины Марта Костюк в возрасте 15 лет и 6 месяцев стала самой молодой теннисисткой с 1996 года, кто смог выиграть матч в основной сетке Австралийского чемпионата. Также она стала самой молодой с 1997 года, кому удалось выйти в третий раунд Большого шлема.

Всего в основном турнире приняло участие 9 представительниц России и лишь одна из них — Мария Шарапова дошла до третьего раунда.

Посев 

  Симона Халеп (Финал)
  Каролина Возняцки (Титул)
  Гарбинье Мугуруса (Второй раунд)
  Элина Свитолина (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Первый раунд)
  Каролина Плишкова (Четвертьфинал)
  Елена Остапенко (Третий раунд)
  Каролин Гарсия (Четвёртый раунд)
  Йоханна Конта (Второй раунд)
  Коко Вандевеге (Первый раунд)
  Кристина Младенович (Первый раунд)
  Юлия Гёргес (Второй раунд)
  Слоан Стивенс (Первый раунд)
  Анастасия Севастова (Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
  Елена Веснина (Второй раунд)
  Мэдисон Киз (Четвертьфинал)
  Эшли Барти (Третий раунд)
  Магдалена Рыбарикова (Четвёртый раунд)
  Барбора Стрыцова (Четвёртый раунд)
  Анжелика Кербер (Полуфинал)
  Дарья Касаткина (Второй раунд)
  Дарья Гаврилова (Второй раунд)
  Доминика Цибулкова (Первый раунд)
  Пэн Шуай (Первый раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Петра Квитова (Первый раунд)
  Мирьяна Лучич-Барони (Второй раунд)
  Луция Шафаржова (Третий раунд)
  Кики Бертенс (Третий раунд)
  Екатерина Макарова
  Анетт Контавейт (Четвёртый раунд)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Дениса Аллертова (Четвёртый раунд)
  Анна Блинкова (Первый раунд)
  Виктория Голубич (Первый раунд)
  Ивана Йорович (Первый раунд)
  Анна Калинская (Первый раунд)
  Марта Костюк (Третий раунд)
  Виктория Кужмова (Первый раунд)
  Луксика Кумкхум (Третий раунд)
  Ирина Фалькони (Первый раунд)
  Магдалена Френх (Первый раунд)
  Чжу Линь (Первый раунд)
  Анна Каролина Шмидлова (Первый раунд)
  Виктория Томова (LL, первый раунд)
  Бернарда Пера (LL, третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Дестани Айава (Первый раунд)
  Кристи Ан (Первый раунд)
  Ван Синьюй (Первый раунд)
  Лизетта Кабрера (Первый раунд)
  Джессика Понше (Первый раунд)
  Оливия Роговска (Второй раунд)
  Айла Томлянович (Первый раунд)
  Джейми Форлис (Первый раунд)
  Кристина Кучова (PR, первый раунд)
  Анна-Лена Фридзам (PR, первый раунд)
  Миса Эгути ''(PR, первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые